Endangered Species (album Big Puna)
 Endangered Species (album Flaw)